Fulvio Scola (ur. 10 grudnia 1982 w Agordo) – włoski biegacz narciarski, zawodnik klubu G.S. Fiamme Gialle.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Fulvio Scola pojawił się w lutym 2001 roku podczas mistrzostw świata juniorów w Karpaczu, gdzie zajął 22. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Rok później, na mistrzostwach świata juniorów w Schonach w tej samej konkurencji był trzynasty.

W Pucharze Świata zadebiutował 16 grudnia 2003 r. w Val di Fiemme zajmując 38. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty zdobył jednak dopiero 27 stycznia 2007 roku w Otepää zajmując 12. miejsce w biegu na 15 km stylem klasycznym. W klasyfikacji generalnej sezonu 2006/2007 zajął ostatecznie 103. miejsce. Jak dotąd najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2010/2011, który ukończył na 24. pozycji. Wtedy też po raz pierwszy stanął na podium zawodów pucharowych. Miało to miejsce 4 grudnia 2010 roku w Düsseldorfie, gdzie był drugi w sprincie stylem dowolnym.

Pierwszą seniorską imprezą w jego karierze były mistrzostwa świata w Libercu w 2009 roku, gdzie był ósmy w sprincie techniką dowolną oraz trzynasty w sprincie drużynowym. Dwa lata później, podczas mistrzostw świata w Oslo wystartował w sprincie stylem dowolnym i biegu na 10 km klasykiem, jednak w obu przypadkach zajmował miejsca w piątej dziesiątce.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan po zakończeniu sezonu 2015/2016

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Włoscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1982
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2007